Pax steht für:
 Pax, Frieden (lateinisch)
 Pax (Mythologie), römische Gottheit
 Pax (Gattung), eine Gattung aus der Familie der Ameisenjäger (Zodariidae)
 Pax (Rose), Rosensorte
 Pax (Liturgie), ein liturgisches Gerät
 Pax (Unternehmen), deutscher Hersteller von Fenstern und Türen
 das Maskottchen der Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2023, siehe Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2023#Vermarktung

Pax ist der Name folgender geographischer und astronomischer Objekte:
 Pax (Gemeinde Schwarzau), Tal und Ortslage von Schwarzau im Gebirge, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Klüdener Pax, Wiesengebiet
 Zobbenitzer Pax, Wiesengebiet
 (679) Pax, Asteroid des Hauptgürtels

Pax ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Pax (1798–1867), deutscher Gymnasiallehrer und Politiker
 Penny Pax (* 1989), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Rebekka Pax (* 1978), deutsche Schriftstellerin
 Salam Pax, Pseudonym eines irakischen Bloggers
 Wolfgang Pax (1912–1993), deutscher Sprachwissenschaftler und Theologe

Pax steht für:
 Pax-Anlage, Schweizer Immobiliengesellschaft
 Pax Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft
 Pax-Gebäude
 Pax-Familienfürsorge Krankenversicherung, deutsche Krankenversicherung, siehe Versicherer im Raum der Kirchen #Pax-Familienfürsorge Krankenversicherung AG im Raum der Kirchen
 Automobiles Pax, französischer Automobilhersteller
 Pax, Bezeichnung eines seltenen Motorradmodells mit 3-Zylinder-Sternmotor im Hinterrad, das als Vorläufer der Megola gilt

PAX oder PaX steht für:
 PAX, eine schwedische Jugendbuch-Serie, siehe Åsa Larsson #PAX-Reihe
 Pax (Hilfsmaßeinheit), Hilfsmaßeinheit für Passagier (unter anderem in der Luftfahrt und Seefahrt), Gäste, Besucher
 Paired-Box, Gen-Gruppe, siehe Pax-Gen
 PAX (Messe), Penny Arcade Expo, Video- und Computerspieler-Festival

 PaX, Sicherheitspatch für den Linux-Kernel
 Port-de-Paix Airport (IATA-Code), Flughafen von Port-de-Paix, Haiti
 Passagier (ICAO-Code), Abkürzung im Luftfahrt-Jargon

pax steht für:
 pax (Unix), Kommando unter Unix-Betriebssystemen zur Dateiarchivierung
 Pankararé (ISO-639-3-Code), ausgestorbene unklassifizierte Sprache der Pankararú im Município Tacaratu, Pernambuco, Brasilien

Siehe auch:

 PACS
 Paks (Begriffsklärung)
 Paxmal, ein monumentales, tempelartiges Friedens-Denkmal oberhalb von Walenstadtberg

Abkürzung